A Belá településnév jelentései:

Béla szlovákiai település (Érsekújvári járás) szlovák neve
Bella szlovákiai település (Zsolnai járás) szlovák neve
Turócbéla szlovákiai településrész (Turócszentmártoni járás) szlovák neve
Cirókabéla szlovákiai település (Szinnai járás) szlovák neve (Belá nad Cirochou)